Brett Festerling, né le  à Prince George, Colombie-Britannique, au Canada, est un joueur de hockey sur glace canado-allemand.

Carrière de joueur 
Brett Festerling commence sa carrière en 2007 en Ligue américaine de hockey, avec les Pirates de Portland. Bien qu'il n'ait jamais été repêché par une équipe de la LNH en raison d'une blessure au poignet contractée l'année de son éligibilité, il est invité en 2005 au camp d'entraînement des Mighty Ducks d'Anaheim et signe à cette occasion un contrat de trois ans avec la franchise californienne. Il a fait ses débuts en LNH le  et a signé un  un nouveau contrat de deux ans avec les Ducks.

Le , Festerling a été échangé, avec le choix de  d'Anaheim au repêchage de 2012, aux Canadiens de Montréal, en échange de Maxim Lapierre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002||Americans de Tri-City||LHOu||3||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003||Americans de Tri-City||LHOu||55||3||8||11||26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004||Americans de Tri-City||LHOu||54||1||9||10||34||11||1||1||2||2
|-
|2004-2005 ||Americans de Tri-City||LHOu||33||3||11||14||20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005||Giants de Vancouver||LHOu||32||2||4||6||10||5||0||0||0||6
|-
|2005-2006||Giants de Vancouver||LHOu||67||1||6||7||35||18||0||1||1||10
|-
|2006-2007||Giants de Vancouver||LHOu||70||5||16||21||80||22||1||6||7||24
|-
|2007-2008||Pirates de Portland||LAH||74||3||11||14||64||15||1||3||4||6
|-
|2008-2009||Chops de l'Iowa||LAH||34||0||7||7||31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009||Ducks d'Anaheim||LNH||40||0||5||5||18||1||0||0||0||0
|-
|2009-2010||Rampage de San Antonio||LAH||17||0||1||1||19|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2009-2010||Marlies de Toronto||LAH||11||0||4||4||8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010||Ducks d'Anaheim||LNH||42||0||3||3||15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011||Ducks d'Anaheim||LNH||1||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011||Crunch de Syracuse||LAH||32||3||9||12||41|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011 || Bulldogs de Hamilton||LAH||16||0||4||4||15|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011 || Wolves de Chicago||LAH||5||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2011-2012||Jets de Winnipeg||LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| IceCaps de Saint-Jean ||LAH|| 52|| 3|| 15|| 18|| 50|| 14|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
|2012-2013 || Nürnberg Ice Tigers ||DEL ||41 || 1|| 8|| 9|| 50|| 3|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2013-2014 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 31|| 2|| 9|| 11|| 83|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015 || Hambourg Freezers || DEL || 44|| 0||6 ||6 || 80|| 2|| 0||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Hambourg Freezers || DEL || 18|| 0||1 ||1 || 22|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2016-2017 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 50 || 2 || 11 || 13 || 46 || 13 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2017-2018 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 43 ||1 ||	4 ||5 ||44||12 || 0 ||0 ||0 ||4
|-
|2018-2019 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 39 || 0|| 4|| 4|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 41 || 2|| 12|| 14|| 18|| -|| -|| -|| -|| -

| 88||0||8||8||33||1||0||0||0||0

Références 

Naissance en mars 1986
Naissance à Prince George (Canada)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché